Александр Маунтбеттен, маркиз Кэрисбрук (; ) — британский аристократ, внук королевы Виктории.

Происхождение 
Александр принадлежал к Баттенбергскому дому — побочной ветви Гессенской династии. Его отец, Генрих Баттенберг, родился от морганатического брака Александра Гессен-Дармштадтского и Юлии Гауке. Матерью Александра была принцесса Беатриса, младшая дочь королевы Виктории. Таким образом, Александр принадлежал к британскому королевскому дому. После рождения он носил имя Александр Баттенбергский.

Биография 
В 1902—1908 годах Александр служил на британском флоте, с 1911 года — в гренадерской гвардии. В 1917 году вместе с другими членами королевского дома он отказался от немецкой фамилии и принял новую — Маунтбеттен. 7 ноября того же года король Георг V (его двоюродный брат) пожаловал ему титул маркиза Кэрисбрука.

Семья 
19 июля 1917 года Александр Маунтбеттен женился на Ирен Фрэнсис Адзе Денисон, дочери 2-го графа Лондсборо. В этом браке родилась только одна дочь Айрис (1920—1982), которая трижды была замужем.

Генеалогия

Примечания 

Александр
Пэры Соединённого королевства